Löwensen steht für

 Löwensen, ehemals selbständige Ortschaft im Landkreis Hameln-Pyrmont, 1973 in die Kurstadt Bad Pyrmont eingemeindet

Löwensen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Dietrich Löwensen (Johannes Dietrich oder Johannes Diedericus und Varianten sowie Lövensen und Loevensen; 1647–1708), evangelischer Pfarrer in Hannover sowie Büchersammler, Namensgeber der Löwensenschen Bibliothek
 Lucie Löwensen (Lucia oder Lucie Loevensen und Lövensen sowie Sellenstedt, Sellensted oder Sellenstet und Lucie Meyer; 1651–1708), Stifterin der Löwensenschen Bibliothek